Овде је дат списак градова у Румунији на основу статистичких података из 2007. г.

Важност градова 
Држава Румунија је типичан пример централистички уређене државе, где доминира главни град Букурешт, који данас броји око 2,5 милиона становника са предграђима. То је средиште државе у правом смислу и на свим пољима, без било каквог града - такмаца. Градови који га следе су 7,8 пута мањи од главног града. Због тога Букурешт сам чини групу примарних градова.

Секундарни градови су градови са око 300.000 становника су махом средишта историјских покрајина Румуније, равномерно распоређени по простору државе са подручјима утицаја од 1,5 до 2,5 милиона румунских грађана. Ту спадају: Јаши, Клуж, Темишвар, Констанца, Брашов, Крајова, Галац. Ови градови су и важна привредна, културна и универзитетска средишта.

Терцијарни градови по значају су најчешће градови - средишта мањих округа у Румунији. Они обично имају од 50 - 150 хиљада становника и има их око 30 - 35.

Порекло назива 
На румунском језику град се назива ораш (), а који води порекло од мађарске речи варош.

Списак градова са преко 35.000 становника 
Највећи градови у Румунији:

Остали важни градови 
 Жомбољ (Жимболија)
 Сигишоара
 Нађлак
 Оршава
 Велики Семиклуш
 Карансебеш
 Анина
 Оравица

Додатно погледати 
 Окрузи Румуније
 Историјске покрајине Румуније

Р